Хосе Гарсија има више значења:

 Хосе Гарсија (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хосе Гарсија (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику